Swensen est un patronyme porté notamment par :

 Cole Swensen (1955-), éditrice, poète, traductrice et enseignante américaine ;
 Joseph Swensen (1960-), violoniste, chef d'orchestre et compositeur américain.